Surculiseries är ett släkte av svampar. Surculiseries ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Surculiseries